

Cinema 
 Qualcosa di cui... sparlare (Something to Talk About) – film del 1995 diretto da Lasse Hallström

Musica 
 Something to Talk About – album di Anne Murray del 1986
 Something to Talk About – singolo di Bonnie Raitt del 1991
 Something to Talk About – singolo di Badly Drawn Boy del 2002

Televisione 
 Qualcosa di cui parlare (Something to Talk About) – settimo episodio della seconda stagione della serie televisiva Grey's Anatomy